Нижче наведено список 462 муніципалітетів департаменту Жер.

Жер

Жер